Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2015/16 года в рамках высшего дивизиона чемпионата Испании.

Барселона 

Итог: Чемпион

Реал Мадрид 

Итог: 2-е место

Атлетико Мадрид 

Итог: 3-е место

Вильярреал 

Итог: 4-е место

Атлетик Бильбао 

Итог: 5-е место

Сельта 

Итог: 6-е место

Севилья 

Итог: 7-е место

Малага 

Итог: 8-е место

Реал Сосьедад 

Итог: 9-е место

Бетис 

Итог: 10-е место

Лас-Пальмас 

Итог: 11-е место

Валенсия 

Итог: 12-е место

Эспаньол 

Итог: 13-е место

Эйбар 

Итог: 14-е место

Депортиво 

Итог: 15-е место

Гранада 

Итог: 16-е место

Спортинг Хихон 

Итог: 17-е место

Райо Вальекано 

Итог: 18-е место

Хетафе 

Итог: 19-е место

Леванте 

Итог: 20-е место

Примечания 

Cоставы